Mizothenar är ett släkte av kräftdjur. Mizothenar ingår i familjen Stenetriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Mizothenar